

Patronyme 

 Maurice Ronet, nom de scène de Maurice Robinet (1927-1983), acteur et réalisateur français.

Toponyme 

 Ronet, un lieu-dit du village de Flawinne, section de la ville belge de Namur située en Région wallonne dans la province de Namur.